Formato – dimensione di un foglio di carta
 Formato – in informatica, convenzione usata per leggere, scrivere e interpretare i contenuti di un file
 Formato – in fotografia, dimensione di una pellicola o di un sensore fotografico
 Formato (formiato) – in chimica, acido metanoico
 Formato televisivo (format) – in televisione, apparato di regole che determinano lo svolgersi del programma televisivo
 Formato radiofonico (format radio) – in radio, apparato regole che determinano lo svolgersi del programma radiofonico

Altri progetti